Гановський Євген (нар. 1927) — американський громандський діяч.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем